The Man with the Scar – film del 1915 diretto da Frank Wilson
 Scar Hanan (o The Man with the Scar) – film del 1925 diretto da Donald Cunliffe, Edward Linden e Ben F. Wilson
 The Man with the Scar – film del 1926 diretto da William A. Crinley